Alexander Keith Johnston kan syfta på:

* Alexander Keith Johnston (1804–1871), skotsk geograf och forskningsresande
 Alexander Keith Johnston (1844–1879), skotsk geograf och forskningsresande